Beskid kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Beskid (kulle),

Polen 

 Beskid (bergstopp), Lillpolens vojvodskap, Powiat tatrzański, 
 Beskid (berg i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat bielski,

Slovakien 

 Beskid (berg i Slovakien), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar